Crocodyloidea é uma superfamília de crocodilianos que evoluíram no período Cretáceo Superior.

Cladisticamente, é definida como Crocodylus niloticus (o Crocodilo do Nilo) e todos os crocodilianos mais intimamente relacionados ao C. niloticus do que o Alligator mississippiensis (o aligátor-americano) ou o Gavialis gangeticus (o gavial).

Filogenia 
O Cladograma, como concebido por Brochu C. A., Njau J.,  Blumenschine R. J.,  Densmore L. D. (2010):

Crocodylia
Crocodilos pré-históricos